Глембо́чек () — топонимы в Польше.

Населённые пункты 
 Глембочек (Западно-Поморское воеводство) — село в Дравском повяте Западно-Поморского воеводства;
 Глембочек (гмина Скемпе) — село в гмине Скемпе в Липновском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (гмина Хростково) — село в гмине Хростково в Липновском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (Жнинский повят) — село в Жнинском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (Конинский повят) — село в Конинском повяте Великопольского воеводства;
 Глембочек (Кросненский повят) — село в Кросненском повяте Любушского воеводства;
 Глембочек (Могиленский повят) — село в Могиленском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (Накловский повят) — село в Накловском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (Познанский повят) — село в Познанском повяте Великопольского воеводства;
 Глембочек (Подляское воеводство) — село в Семятыченском повяте Любушского воеводства;
 Глембочек (Стшелецко-Дрезденецкий повят повят) — село в Стшелецко-Дрезденецком повяте Любушского воеводства;

Озёра 
 Глембочек (озеро, гмина Бжозе) — озеро в гмине Бжозе Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (озеро, гмина Боброво) — озеро в гмине Боброво Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (озеро, Бытовский повят) — озеро в Бытовском повяте Поморского воеводства;
 Глембочек (озеро, Гнезненской повят) — озеро в Гнезнеском повяте Великопольского воеводства;
 Глембочек (озеро, Голюбско-добжинский повят) — озеро в Голюбско-добжинском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Глембочек (озеро, Гробя) — озеро около села Гробя в Мендзыхудском повяте Великопольского воеводства;
 Глембочек (озеро, Грудзёндзский повят) — озеро в Грудзёндзский повяте Куявско-Поморском воеводства;
 Глембочек (озеро, Гура) — озеро около села Гура в Мендзыхудском повяте Великопольского воеводства;
 Глембочек (озеро, Квидзынский повят) — озеро в Квидзынском повяте Поморского воеводства;
 Глембочек (озеро, гмина Кенсово) — озеро в Тухольском повяте Куявско-Поморском воеводства;
 Глембочек (озеро, Лайс) — озеро около села Лайс в Щитненском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Глембочек (озеро, Любушское воеводство) — озеро в Любушском воеводстве;
 Глембочек (озеро, гмина Мендзыхуд) — озеро в Мендзыхудском повяте Великопольского воеводства;
 Глембочек (озеро, Накловский повят) — озеро в Накловском повяте Куявско-Поморском воеводства;
 Глембочек (озеро, Острудский повят) — озеро в Острудском повяте Варминско-Мкзурского воеводства;
 Глембочек (озеро, Пильский повят) — озеро в Пильском повяте Великопольского воеводства;
 Глембочек (озеро, Подляское воеводство) — озеро в Подляском воеводстве;
 Глембочек (озеро, Рековница) — озеро около села Рековница в Щитненском повяте Варминско-Мазурского воеводства;
 Глембочек (озеро, Рыпинский повят) — озеро в Рыпинском повяте Куявско-Поморском воеводства;
 Глембочек (озеро, Семпульненский повят) — озеро в Семпульненском повяте Куявско-Поморском воеводства;
 Глембочек (озеро, Старогардский повят) — озеро в Старогардском повяте Поморского воеводства;
 Глембочек (озеро, гмина Тухоля) — озеро в Тухольском повяте Куявско-Поморском воеводства;